Banyumas (regentschap), een regentschap in de Indonesische provincie Midden-Java
Onderdistrict in Indonesië
 Banyumas (onderdistrict van Banyumas), een onderdistrict van het regentschap Banyumas in de Indonesische provincie Midden-Java
 Banyumas (onderdistrict van Pringsewu), een onderdistrict van het regentschap Pringsewu in de provincie Lampung, Sumatra
Plaats in Indonesië
Banyumas (Bojong), een plaats in het regentschap Pandeglang van de provincie Banten, Java
Banyumas (Candipuro), een plaats in het regentschap Lampung Selatan van de provincie Lampung, Sumatra
Banyumas (Kikim Tengah), een plaats in het regentschap Lahat van de provincie Zuid-Sumatra
Banyumas (plaats in Pringsewu), een plaats in het onderdistrict Banyumas van het regentschap Pringsewu in de provincie Lampung, Sumatra
Banyumas (Sampang), een plaats in het regentschap Sampang van de provincie Oost-Java
Banyumas (Stabat), een plaats in het regentschap Langkat van de provincie Noord-Sumatra